Timotej Jeglič (ur. 21 marca 2002) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Medalista mistrzostw kraju.

W styczniu 2019 w Planicy po raz pierwszy wystąpił w FIS Cupie, zajmując 65. lokatę. W lutym 2019 w Kranju zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się na 60. pozycji. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył we wrześniu 2019 w Velenje, gdzie był 17. W marcu 2022, podczas testów Letalnicy przed zawodami Pucharu Świata w Planicy, doznał poważnego upadku, w wyniku którego złamał kręg lędźwiowy oraz palec dłoni.

Jeglič jest medalistą konkursów drużynowych mistrzostw Słowenii – zdobył brązowe medale zimą 2020 i zimą 2021.

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002